„Дай ми още“ е деветият студиен албум на певицата Анелия. Издаден е от „Пайнер“ на 14 март 2018 г. и включва 15 песни.   Албумът включва колаборации с Галин, Миро, Илиян, Kyriacos Georgiou и DJ Живко Микс.Съдържа хитовете ѝ „Генерал“, „Гот ми е“, „Дай ми още“ и „Зоопарк“.

Песни

Видеоклипове

ТВ Версии

Концерт – „Дай ми още“ 
На 14 март 2018 г. Анелия представя албума с концерт в „Payner Club“ в София

Музикални успехи и награди

Музикални изяви

Участия в концерти 
 Награди на телевизия „Планета“ за 2014 г. – изп. „Не мога да губя“ и „Започваме на чисто“
 14 години телевизия „Планета“ – изп. „Генерал“ и „Искам те, полудявам“
 Награди на телевизия „Планета“ за 2015 г. – изп. „Генерал“
 15 години телевизия „Планета“ – изп. „Гот ми е“, „Аз съм дяволът“ и „Генерал“
 16 години телевизия „Планета“ – изп. „Дай ми още“ „Гот ми е“ и „С тебе ми е най“
 17 години телевизия „Планета“ – изп. „Бръммм“, „Зоопарк“ и „Дай ми още“

Източници 

Албуми на Анелия
Музикални албуми от 2018 година
Попфолк албуми
2018 година в България